

Calcio 
 1. liga – massima divisione del campionato ceco di calcio
 I. liga – al tempo fu la massima divisione del campionato cecoslovacco di calcio
 1. Līga – seconda divisione del campionato lettone di calcio
 I liga – divisione del campionato polacco di calcio
 1. Liga – nome tedesco della Prima Lega, la terza divisione del campionato svizzero di calcio

Calcioa 5 
 I liga – divisione del campionato polacco di calcio a 5

Hockey su ghiaccio 
 1. Liga – seconda divisione di hockey su ghiaccio in Polonia
 1. Liga – seconda divisione di hockey su ghiaccio in Repubblica Ceca
 1. Liga – seconda divisione di hockey su ghiaccio in Slovacchia

Pallacanestro 
 I liga – massima divisione del Campionato polacco di pallacanestro

Pallanuoto 
 1. Liga – massima divisione del campionato croato femminile di pallanuoto
 1. Liga – massima divisione del campionato croato maschile di pallanuoto
 1. Liga – massima divisione del campionato montenegrino maschile di pallanuoto